Bácsszőlős je lahko:
 Bácsszőlős, Madžarska
 Bácsszőlős, Srbija